Résultats détaillés du double messieurs de l'édition 2014 de l'Open d'Australie.

Primes et points

Faits marquants 
 Patrick Rafter revient en compétition pour la première fois depuis l'Open d'Australie 2004, à 41 ans. Il est associé à Lleyton Hewitt. La paire australienne perd au premier tour face à Eric Butorac et Raven Klaasen.
 La finale oppose Łukasz Kubot et Robert Lindstedt à Eric Butorac et Raven Klaasen. Robert Lindstedt est le seul des 4 joueurs à avoir déjà atteint une finale en Grand Chelem à Wimbledon à trois reprises, sans jamais s'être imposé. Łukasz Kubot et Robert Lindstedt gagnent en deux sets et remportent leur premier tournoi ensemble.

Parcours

Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Double messieurs de l'Open d'Australie
Tennis en Australie en 2014
Open Australie Double messieurs
Tennis en janvier 2014